Don Macpherson, journaliste anglo-québécois né à Montréal en 1947 ;
 Don MacPherson, scénariste.

Voir aussi
 Don McPherson, quarterback américain né à Brooklyn en 1965 ;
 Donald McPherson (1945-2001), ancien patineur artistique canadien.